

Persone 
 Alexander von Nordmann – biologo finlandese
 Bevo Nordmann – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jean-Thomas Nordmann – storico francese
 Johann Nordmann – giornalista e scrittore austriaco
 Joseph Armand von Nordmann – generale austriaco
 Theodor Nordmann – pilota della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale, Croce di Ferro